Яш-Эб-Шок:

 Яш-Эб-Шок (I век н. э.) — первый правитель и основатель древнего майяского царства Мутуль.
 Яш-Эб-Шок II (правил 537—562) — двадцать первый правитель древнего майяского царства Мутуль.